Canada
 Broadview – città del Saskatchewan
 Stati Uniti d'America
 Broadview' – villaggio della Contea di Cook, Illinois
 Broadview – città della Contea di Yellowstone, Montana
 Broadview – comunità non incorporata della contea di Curry, Nuovo Messico